Kinder unserer Zeit steht für:

 Kinder unserer Zeit (Film), italienischer Film von Michelangelo Antonioni (1953)
 Kinder unserer Zeit (Roman), Roman von Christiane Rochefort (1961)